Горбани — название населённых пунктов, а также персидская фамилия ().

Населённые пункты

Россия 
 Горбани — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Украина 
 Горбани — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Горбани — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Горбани — село в Харьковском районе Харьковской области.

Персоналии 
 Горбани, Мохаммад (род. 1943) — иранский борец вольного стиля.